Ватикан в годы Второй Мировой войны  под руководством папы Пия XII проводил политику нейтралитета. Несмотря на то, что с 1943 года город Рим был оккупирован Германией, а с 1944 года — союзными войсками, Ватикан оставался свободным государством. В течение всей войны Ватикан организовывал обширную гуманитарную помощь.

По Латеранскому договору 1929 года фашистская Италия признала суверенитет Ватикана. С этого времени Ватикан относился к нейтральным странам. К 1939 году нейтральный Ватикан был признан тридцатью восемью странами. Накануне войны Ватикан выступал за уступки нацистской Германии с тем, чтобы та выступила против СССР.  В 1942 Ватикан создал специальные маршруты, известные как "крысиные тропы", для миграции католиков из Европы. Первую "крысиную тропу" через Испанию проложил священник Антонио Вебер.

После войны Вебер скажет, что благодаря крысиным тропам они спасли тысячи евреев, которые бежали от режима Гитлера. Также его миграционная служба якобы не знала подлинных личностей мигрантов, поэтому выходило так, что многие военные преступники воспользовались их услугами. Но затем выяснится, что Вебер сильно лукавит.

Первыми бежали из Европы французский пособник нацизма журналист Шарль Леска и бельгиец Пьер Дайе, имевший связи с испанским правительством. Им помогли католические епископы Антонио Каджиано и Эжена Тиссерана.

Внешние связи 
В 1933 году Гитлер хотел устранить оппозиционные нацистской партии силы. Для этого он подписал соглашение с Пием XII (Пачелли), работающим в Ватикане статс-секретарём. Ватикан пошёл на уступки. Центристская часть немецких католиков подписала закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству.

Довоенные попытки посредничества 

В апреле 1939 года папа Пий XII выступил с предложением посредничества на переговорах между крупными европейскими державами, находящимися на грани войны. Папа попытался заставить Польшу поддержать присоединение вольного города Данцига к нацистской Германии, на что польское правительство и посол Польши не могли пойти.

24 августа 1939 году папа Пий XII по радио предупреждал об опасности войны.

Начало войны 
Вторая мировая война началась с немецко-фашистского вторжения в Польшу. Папа Пий XII выразил одобрение Католическому сопротивлению, осудил развязывание войны и гонение на Церковь.

В годы войны папа призывал людей к любви, милосердию и состраданиям против «потопа раздора», одобрил движение сопротивления.

Пий писал о гонимой Церкви, выступал против вторжения в Польшу и убийства мирных жителей. В Польше нацисты убили более 2500 монахов и священников, многие были заключены в тюрьму.

В 1940 году нацистский министр иностранных дел Риббентроп попросил аудиенции у Пия XII и спросил — почему Папа Римский стал на сторону союзников. Пий упрекнул ему зверства нацистов и религиозные преследования, совершенных в отношении христиан и евреев в Германии и в Польше.

В 1942 году Пий XII выступил с рождественским посланием на Радио Ватикана, в котором высказал обеспокоенность по поводу жертв нацистской политики геноцида, истреблению евреев и цыган. Выступление было сделано во время полного господства в Европе нацистской Германии, когда перевес в войне ещё не перешел на сторону союзников, высказался в защиту жертв нацистского террора.

Контакты с немецкой военной оппозицией 

Зимой 1939 − 1940 годов баварский юрист Йозеф Мюллер выступил в качестве эмиссара немецкой военной оппозиции, надеясь использовать папу в качестве посредника для связи с англичанами.

Папа встретился с Мюллером, который посетил Рим в 1939 и 1940 годах и согласился на посредничество. Англичане согласились на переговоры, при условии, что Ватикан поручится за представителя оппозиции.

После нападения Германии на Данию и Норвегию, англичане отказались от контактов с эмиссарами немецкой военной оппозиции. Оппозиция сгинула после немецкого завоевания Франции летом 1940 года, не смея выступить против Гитлера, и вернулась к деятельности в 1944 году, когда новое поколение молодых офицеров решило при очевидном скором поражении Германии поменять сторону и выступить против нацистов.

В конце 1942 года Муссолини послал своего зятя, графа Чиано, послом в Ватикан. В 1943 году немцы предполагали возможность переговоров о заключении сепаратного мира. В конце войны Пий XII стремился не допустить бомбардировки Рима и протестовал против сброса англичанами с самолётов листовок над Римом.

Холокост 

В июне 1942 года Пий протестовал против массовых депортаций евреев из Франции, выразил обеспокоенность по поводу убийств «сотен тысяч» за их принадлежность к определённой нации.

Папа Римский призывал католическую церковь оказывать поддержку евреям от депортации их нацистами.

С 1943 года Пий поручил своему представителю принять все необходимые меры для поддержки болгарских евреев, которым грозит депортация. Было принято решение о перевозке тысяч детей из Болгарии в Палестину. В 1944 году Пий напрямую обратился к венгерскому правительству, чтобы остановить депортацию евреев из Венгрии.

После смерти Пий получил высокую оценку властей Израиля и мировых лидеров за его активную позицию во время войны. Однако его настойчивость в вопросе нейтралитета Ватикана и неспособность назвать нацистский режим преступным стали основанием для последовавших позднее критических замечаний.

С 1943 года Ватикан предоставлял убежище военным.

Примечания

Литература 
 Альварес, Дэвид Дж., и Грэм, Роберт А. 1997. Ничего святого: нацистский шпионаж против Ватикана, 1939—1945
 Blet, Пьер, и Джонсон, Лоуренс Дж. 1999. Пий XII и Вторая мировая война: по архивам Ватикана. Paulist Пресс. ISBN 0-8091-0503-9
 
 Кент, Питер. 2002. Одинокий в годы холодной войны Папа Римский Пий XII: Римско-католическая церковь и раскол Европы, 1943—1950. Итака: Макгилл-королевский университет печати. ISBN 0-7735-2326-X
 
 Phayer, Майкл. 2000. Католическая церковь и Холокост, 1930—1965. Индиана Юниверсити Пресс". ISBN 0-253-33725-9
 Phayer, Майкл. 2008. Пий XII, Холокост, холодная война. Индианаполис: Индиана Юниверсити Пресс". ISBN 978-0-253-34930-9

Ссылки 
 Костантини, Селсу. Секреты Ватикана кардинал: Сельсо Костантини военные Дневники, 1938—1947 . Под редакцией Бруно Фабио Pighin. Переводчик Лоренс Б. Mussio. (Монреаль: Макгилл-королевского университета пресс, 2014). Костантини был в должности старшего кардинала в Ватикане. онлайн обзор
 
 Ватикан и нацисты

История папства
Вторая мировая война по странам